Они́щенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Онищенко, Анатолий Ильич
 Алексин, Андрей Владимирович (настоящая фамилия — Онищенко; род. 1968) — лидер группы «Алексин».
 Онищенко, Анна Владимировна (род. 1984) — украинский государственный деятель.
 Онищенко, Алексей Семёнович (род. 1933) — советский и украинский философ и культуролог.
 Онищенко, Борис Григорьевич (род. 1937) — советский пятиборец.
 Онищенко, Вадим Прохорович (1911—1991) — советский партийный деятель.
 Онищенко, Виктор Павлович (1921—2001) — Герой Советского Союза.
 
 Онищенко, Вячеслав Петрович (род. 1936) — советский альпинист.
 Онищенко, Геннадий Григорьевич (род. 1950) — главный государственный санитарный врач России (1996—2013), руководитель Роспотребнадзора (2004—2013).
 
 Онищенко, Денис Анатольевич (род. 1978) — украинский футболист.
 Онищенко, Екатерина Владимировна (род. 1978) — абхазский юрист.
 Онищенко, Ирина Владимировна (род. 1975) — российская спортсменка (ориентирование на лыжах).
 
 Онищенко, Сергей Иванович (род. 1954) — командующий Воздушными Силами Украины (2010—2012).
 Онищенко, Юрий Владимирович (род. 1972) — украинский дипломат.